New Zealand Women’s Sevens 2023 – druga edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju New Zealand Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 21–22 stycznia 2023 roku na FMG Stadium Waikato w Hamilton będąc trzecim turniejem sezonu 2022/2023.

Informacje ogólne 
Rozegrane na FMG Stadium Waikato po trzech latach przerwy zawody były trzecim turniejem sezonu 2022/2023 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Papui Nowej Gwinei. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w połowie grudnia 2022 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyła czołowa trójka klasyfikacji generalnej – Nowa Zelandia, Australia i Stany Zjednoczone, te pierwsze bez straty choćby punktu. Te same drużyny znalazły się też na podium w Hamilton – Australijki zajęły trzecie miejsce, zaś w finale Nowa Zelandia pokonała USA. Najlepszą zawodniczką finału została uznana Michaela Blyde, która zdobyła też najwięcej punktów i przyłożeń w całych zawodach, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Irlandka Beibhinn Parsons.

Ceny dwudniowych wejściówek zaczynały się od 45 (dla dzieci) i 80 NZD (dla dorosłych).

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

T3
New Zealand Women’s Sevens
2023 w Nowej Zelandii